Ultralink Products Inc, dont le siège social est situé à Toronto au Canada, est le deuxième fabricant en importance dans l'industrie des câbles audio et vidéo de haute performance, des interconnexions et des accessoires de puissance UltraPower. 

La marque Ultralink, qui est vendue partout dans le monde, détient la plus grosse part du marché canadien dans sa catégorie. Les initiatives de croissance et les innovations de la société sont principalement consacrées à la transition mondiale vers le format DTV (télévision numérique) ainsi qu'à la  et des applications audio sur canaux multiples. Ultralink est membre de la PARA, de la CEDIA et de la CEA.

Chronologie 
  Ultralink acquiert XLO Products Inc.

Notes et références 

Entreprise d'électronique ayant son siège au Canada